U sezoni 1965./66. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Medveščaka iz Zagreba.

1. savezna liga

II. rang prvenstva

Hrvatsko prvenstvo 
Završnica republičkog prvenstva održana u Slavonskom Brodu uz sudjelovanje četiri momčadi.

Dalmatinska liga

Slavonska liga

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 92-94
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Sportsko društvo Grafičar Osijek 1926 - 1981

1965-66